Marble Peak ist der Name folgender Berge:

 Marble Peak, ein 6256 m hoher Berg im zentralen Karakorum in Pakistan.
 Marble Peak (Neuguinea), ein Berg auf der Insel Neuguinea in Papua-Neuguinea
 Marble Peak (Antarktika), ein Berg am Südrand des Ross-Schelfeises in der Antarktis